Heinzig ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Heinzig (* 1932), deutscher China- und Osteuropahistoriker
 Erich Heinzig (1902–1991), deutscher Unternehmer und Erfinder
 Jens Heinzig (* 1962), deutscher Politiker (SPD)